McFadden est un nom de famille répandu dans les pays anglophones.

Personnalités 
Il est notamment porté par :
 
 Brian McFadden (né en 1980), chanteur irlandais ;
 Daniel McFadden (né en 1937), économétricien américain ;
 Darren McFadden (né en 1987), joueur américain de football américain ;
 Davenia McFadden (née en 1961), actrice américaine ;
 David McFadden (1940-2018), poète et écrivain canadien ;
 Eric McFadden (né en 1965), chanteur et guitariste américain ;
 Gates McFadden (née en 1949), actrice et réalisatrice américaine ;
  (1948-2006), chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain (McFadden & Whitehead) ;
 Hannah McFadden (née en 1996), athlète handisport américaine ;
 
 James McFadden (né en 1983), footballeur écossais ;
 
 Joseph McFadden (né en 1975), acteur écossais ;
 Jim McFadden (1920-2002), joueur irlandais de hockey sur glace ;
 Louis Thomas McFadden (1876-1936), banquier et homme politique américain ;
 
 Patricia McFadden (née en 1952), féministe et sociologue eswatinienne
 Tatyana McFadden (née en 1989), athlète handisport américaine.

Toponymes 
Rivière McFadden, un affluent du Lac des Quinze/rivière des Outaouais, coulant dans la municipalité de Moffet, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme